Федонюк Дмитро Володимирович — український військовик, старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федонюк Ігор Ярославович (нар. 1962) — український художник.
 Федонюк Лариса Ярославівна (нар. 1974) — український науковець.
 Федонюк Ярослав Іванович (нар. 1940) — український вчений-анатом, педагог, заслужений діяч науки і техніки УРСР, доктор медичних наук.